Stati Uniti d'America
Hughesville – census-designated place della Contea di Charles, Maryland
Hughesville – villaggio della Contea di Pettis, Missouri
Hughesville – borough della Contea di Lycoming, Pennsylvania